Mick Cronin (basketball) : Mick Cronin(en)
 Mick Cronin (rugby à XIII)